Cifuentes - município da província de Guadalajara, Espanha.
 Cifuentes - município da província de Villa Clara, Cuba.
 Rio Cifuentes - rio da Espanha, tributário do rio Tejo.
 Condado de Cifuentes - título nobiliárquico espanhol.